Josaphat bzw. Joschafat steht für:

 Joschafat (Juda), König von Juda im 9. Jahrhundert v. Chr.
 Tal Joschafat in Jerusalem, siehe Kidrontal
 Josaphat von Indien, christlicher Heiliger, siehe Barlaam und Josaphat